

Y 

Y
Musiklabel Y